Chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo a Cerignola
Chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo a Onè di Fonte